Каинан, (, Кейнан бен Энош), также Кенан — в Пятикнижии, старший сын Еноса, внук Сифа, правнук Адама и Евы.

Сведения 
Родился в 325 г. от сотворения мира (3435 г. до н. э.), умер в возрасте 910 лет в 1235 г. от сотворения мира (2525 г. до н. э.).

В Книге Юбилеев:
 упоминается имя жена Каинана — Муалелита
 упоминается племянница Каинана Дина от (не названной по имени) сестры.

Мхитар Айриванеци упоминает жену Каинана — Магалет.

По Книге Бытия — отец Малелеила.

В Книге Яшера (Праведного) упоминается пятеро детей Каинана: сыновья Малелеэл (Малелеил), Енан, и Меред и дочери Ада и Цилла.

Евангелист Лука упоминает о нём в родословной Иисуса Христа, как об одном из родоначальников Мессии.

Кейнан является духовным преемником Эноша.

Примечания

Ссылки 

Праотцы
Библейские долгожители
Персонажи Книги Бытия